La plage del Bogatell (en catalan platja del Bogatell) est une plage située à Barcelone dans le district de Sant Martí. Elle a une longueur de 700 mètres et fait partie des plages qui ont été rénovées afin de récupérer la façade maritime de Barcelone.

Elle est facilement accessible en vélo, puisque elle est équipée d'une piste cyclable. Comme équipements de loisir, on y trouve une table de ping-pong au niveau du brise-lame du Bogatell.

Galerie

Références

Sources

Source de traduction 

Barcelone
Plage en Espagne
Tourisme en Catalogne
District de Sant Martí